Die Rothschilds bezeichnet:

 Die Rothschilds (1934), US-amerikanische Filmbiografie von Alfred L. Werker und Sidney Lanfield
 Die Rothschilds (1940), deutscher Spielfilm von Erich Waschneck

Siehe auch:
 Rothschild (Familie), Bankiersfamilie jüdischer Herkunft